Паралимпийские игры 1980
 Летние Паралимпийские игры 1980, Арнем, Нидерланды
 Зимние Паралимпийские игры 1980, Гейло, Норвегия